Comes (Комес) може да се отнася за:

 Comes, титла в Древен Рим
 Марцелин Комес († след 534 г.), източноримски историк
 Comes (fuga), Фуга
 COMES, Commissariat à l'Energie Solaire, ComES,

Други:
 Комит